Die UK Championship 1998 war ein Snookerturnier, das vom 16. bis 29. November 1998 ausgetragen wurde. Nach 20 Jahren fand das Turnier zum ersten Mal nicht mehr in Preston statt, sondern zog in das International Centre der südenglischen Küstenstadt Bournemouth um. Der Schotte John Higgins, Weltmeister und Weltranglistenerster, holte seinen ersten Titel der Saison 1998/99 durch einen 10:6-Sieg gegen Matthew Stevens. Für den Waliser war es das erste Ranglistenfinale seiner Karriere.

Preisgeld 
Etwas mehr als 12.000 £ gab es in diesem Jahr mehr als im Jahr zuvor. Bis auf geringfügige Anpassungen bei den mittleren und hinteren Platzierungen ging das zusätzliche Geld an die Plätze 97 bis 134. Im Vorjahr hatte es nur 96 Teilnehmer gegeben.

Qualifikation 
Nach dem radikalen Schnitt im Vorjahr, wurden in diesem Jahr wieder etwas mehr als doppelt so viele Spieler zum Turnier zugelassen. Die 196 Teilnehmer waren aber immer noch deutlich weniger als die weit über 400 Teilnehmer in den Jahren zuvor. Trotzdem zog sich die Qualifikation vom 29. Juli bis 3. September wieder über einen Monat hin, bis in vier Runden die Teilnehmer des Hauptturniers bestimmt worden waren.

Hauptturnier 
Ab 16. November wurde das Hauptturnier mit 64 Spielern ausgetragen.

kl. – kampflos

Century-Breaks 
Mit 34 Century-Breaks wurden in diesem Jahr ungewöhnlich wenig erzielt, nachdem zuletzt um die 50 üblich gewesen waren. Immerhin hatte John Higgins mit fünf Breaks von 100 Punkten oder mehr ein gutes Ergebnis.

Quellen 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Bournemouth